Elitserien i ishockey 1976/1977 spelades 10 oktober 1976 till 10 mars 1977 och hade 36 omgångar i grundserien. Lag 1-4 till slutspel om svenska mästerskapet, lag 5-8: kvar i Elitserien men inget slutspel. Lag 9-10: till Division I. Slutspelet avgjordes i bäst av tre matcher. Seger = 2 poäng. Oavgjort = 1 poäng. Förlust = 0 poäng. Brynäs IF vann serien, och blev svenska mästare efter seger mot Färjestads BK i finalserien.

Deltagande lag

Slutställning

Grundserien

Seriematcherna

SM-slutspelet

Slutspelsträd

Semifinaler 
 17 mars 1977: Färjestads BK-Leksands IF 4-3
 17 mars 1977: Brynäs IF-Modo AIK 4-2
 20 mars 1977: Leksands IF-Färjestads BK 5-4 sudden death
 20 mars 1977: Modo AIK-Brynäs IF 4-5 sudden death (Brynsäs IF vidare med 2-0 i matcher)
 22 mars 1977: Färjestads BK-Leksands IF 3-2 (Färjestads BK vidare med 2-1 i matcher)

Spel om tredje pris 
 25 mars 1977: Leksands IF-Modo AIK 7-4
 27 mars 1977: Modo AIK-Leksands IF 5-6 (Leksands IF vinnare med 2-0 i matcher)

Finaler 
 24 mars 1977: Färjestads BK-Brynäs IF 2-6
 27 mars 1977: Brynäs IF-Färjestads BK 9-3 (Brynäs IF svenska mästare vinnare med 2-0 i matcher)

Källor

Fotnoter

Externa länkar 
 Svensk ishockey - Elitserien 1976/77

Sport i Sverige 1976
Sport i Sverige 1977
Ishockeysäsongen 1976/1977
1976/1977